Mediomastus cirripes är en ringmaskart som beskrevs av Ben-Eliahu 1976. Mediomastus cirripes ingår i släktet Mediomastus och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cirripes